Dolce & Gabbana, een kledingmerk.
Dir en grey, een metalband.